El término Fleitas puede referirse a...

 Leandro Fleitas (1983—), futbolista argentino;
 Magdalena Fleitas (1970—), cantante de música para niños y docente;
 Manuel Fleitas Solich (1901—1984), futbolista y entrenador paraguayo;
 Marcelo Fleitas (1973—), futbolista uruguayo nacionalizado ecuatoriano;
 Roberto Fleitas, entrenador uruguayo;
 Sebastián Fleitas (1947—2000), futbolista paraguayo.